Kaplica Serca Pana Jezusa – kaplica, która znajdowała się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Bażyńskich 1/15, w sąsiedztwie Szpitala Miejskiego i dawnego gmachu Urzędu Pracy, (późniejszy biurowiec Studium Nauczycielskiego). Rozebrana na początku lat 70. XX wieku.

Historia 
Budowę kaplicy jeszcze we wsi Mokre (późniejsza dzielnica Torunia) planowano już pod koniec XIX wieku, gdy Toruń i jego sąsiednie wsie należały do Królestwa Prus. W tym okresie, w związku z rozbudową Twierdzy Toruń, przyjechało do miasta wielu polskich robotników wyznania katolickiego. Kaplicę ostatecznie udało się wybudować dopiero w wolnej Polsce, na początku lat 20. XX w. Była ona wykonana z muru pruskiego i miała niewielką dzwonnicę. Świątynia miała wówczas status kaplicy filialnej i administracyjnie przynależała do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. W 1926 roku, po erygowaniu parafii katolickiej na Mokrem, kaplica stała się kościołem parafialnym. Po 1930 roku, gdy wybudowano nowy kościół parafialny pod wezwaniem Chrystusa Króla, kaplica przestała spełniać funkcje sakralne. Po II wojnie światowej zorganizowano w niej bezpłatną jadłodajnię. W latach 50. i 60. XX w. służyła ona jako sala gimnastyczna Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Na początku lat 70. XX w. obiekt rozebrano.

Zobacz też 
 Budowle sakralne w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Zniszczone kościoły w Toruniu
Świątynie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kaplice w Toruniu
Drewniana architektura szkieletowa w Toruniu